Турне () — путешествие, поездка; также поездка артистов, спортсменов и т. д. — для гастрольных выступлений.

Фильмы

В спорте 
 Турне четырёх трамплинов (, ) — одно из наиболее престижных и популярных соревнований в мире прыжков с трамплина.
 Турне «Динамо» по Великобритании 1945 года — серия из четырёх товарищеских матчей, сыгранных советским футбольным клубом «Динамо» (Москва) в ноябре 1945 года с сильнейшими профессиональными клубами Англии, Уэльса и Шотландии.
 Турне сборной Басконии по СССР 1937 года — серия из 9 футбольных матчей, сыгранных сборной Басконии с советскими командами летом 1937 года.
 Турне клубов НБА по Европе — матчи с участием команд Национальной баскетбольной ассоциации с европейскими.

Слова с другой этимологией

В географии 
 Турне — река в России, протекает в Удмуртии. Устье реки находится в 24 км по левому берегу реки Уть.
 Турне () — франкоязычный город и муниципалитет на реке Шельде, в бельгийской провинции Эно, в 85 км к юго-западу от Брюсселя.
 Турнеэльвен () или То́рнионйо́ки () — река на севере Швеции и Финляндии.
 Турне () — кантон во Франции, находится в регионе Юг-Пиренеи. Департамент кантона Верхние Пиренеи.
 Турне — главная коммуна из 26 в кантоне Турне (Франция).